

Тасоткельський сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область
 Тасоткельський сільський округ — адміністративна одиниця, Шуський район, Жамбильська область

Дивись також 
 Тасоткель